Stórkonufell kan syfta på följande platser:

Island 

 Stórkonufell (berg i Island), Suðurland, 
 Hattfell, berg, Suðurland, 

Robotskapade Islandförgreningar